Tibetaans voetbalelftal (mannen)
 Tibetaans voetbalelftal (vrouwen)